Estabrook ist der Name von:

Personen:
 Christine Estabrook (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin
 Experience Estabrook (1813–1894), US-amerikanischer Politiker
 Helen Estabrook, amerikanische Filmproduzentin
 Howard Estabrook (1884–1978), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Joseph W. Estabrook (1944–2012), US-amerikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof im US-amerikanischen Militärordinariat

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Estabrook (Colorado)
 Estabrook (Oregon)
 Estabrook (Virginia)
 Estabrook Park (Virginia)
 Estabrook Settlement (Maine)